Мэндел () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мэндел, Джонни (1925—2020) — американский аранжировщик и кинокомпозитор.
 Мэндел, Хоуи (род. 1955) — канадский комик, актёр, телеведущий и актёр озвучивания.

См. также 
 Мандел